Sladan kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sladan, Västerbotten, sjö i Robertsfors kommun,  (7,59 ha)
Sladan (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Luleå kommun,  (1,91 km²)
Sladan (Norrfjärdens socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (20,3 ha)

Naturreservat
 Sladan (naturreservat) – ett naturreservat i Umeå kommun

Se även
Lillsladan, sjö i Luleå kommun,  (26,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn